Высокогорная муния () — птица семейства вьюрковых ткачиков отряда воробьинообразных.

Внешний вид 
Длина тела 11—12 см. Самец и самка окрашены одинаково. У них лоб, темя, уздечка и верхняя часть горла чёрные. Кроющие уха коричнево-чёрные, спина и крылья тёмно-коричневые, надхвостье и верхние кроющие хвоста жёлтые. Чёрные рулевые иногда имеют жёлтую каёмку. Бока чёрные. Охристо-коричневая верхняя часть груди отделяется от белой нижней части тела чёрной поперечной полосой. Нижние кроющие хвоста чёрные, голень коричневая. Радужка коричневая, клюв светло-серо-голубой, ноги серые.

Распространение 
Обитают в горах на западе Новой Гвинеи, в основном на горах Мандала и Джая.

Образ жизни 
Населяют высокогорные луга и заросли подушкообразных кустарников на высоте более 4 000 м над уровнем моря. Птицы живут парами и поодиночке. Питаются семенами трав. Очень пугливы.

Размножение 
Птицы гнездятся в любое время года.

Примечания

Литература 
 Жердев Э. С. Пернатая радуга: Справочное пособие. — М.: Лесная промышленность, 1988. — С. 199—200 ISBN 5-7120-0084-9

Мунии
Птицы Новой Гвинеи
Животные, описанные в 1939 году